Gerstenbrand steht für:
 Kornbrand aus Gerste

Gerstenbrand ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Gerstenbrand (1881–1977), österreichischer Maler
 Franz Gerstenbrand (1924–2017), österreichischer Neurologe